Twin Lakes Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Twin Lakes Airport (Michigan)
 Twin Lakes Airport (North Carolina)
 Twin Lakes Airport (Oklahoma)
 Twin Lakes Airport (South Carolina)